Третья́к — славянская фамилия. Такое имя давалось третьему родившемуся сыну в семье, либо мальчику — третьему по счёту ребёнку в семье.

Известные носители 
 Третьяк, Анатолий Григорьевич (1928—1989) — советский капитан дальнего плавания, Герой Социалистического Труда.
 Третьяк, Анатолий Григорьевич (1938—1985) — советский шахтёр.
 Третьяк, Андрей Витальевич (род. 1959) — российский военачальник, генерал-лейтенант, начальник Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ.
 Третьяк, Василий Яковлевич (1926—1989) — советский певец (драматический тенор) и педагог, народный артист СССР.
 
 Третьяк, Генрих Михайлович (род. 1937) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда (1988), кандидат сельскохозяйственных наук.
 Третьяк, Евгений Викторович (род. 1971) — советский и российский прыгун в длину.
 
 
 Третьяк, Пётр Владимирович — белорусский военный деятель, заместитель председателя КГБ РБ (2005—2010).
 Третьяк, Раиса Михайловна (1926 — ?) — бригадир строительного участка треста «Стравропольхимстрой», Герой Социалистического Труда (1960).
 Третьяк, Сергей Владимирович (род. 1963) — украинский футболист.

См. также 

 
 
 Третьяковы
 
 Трояк
 Трояк (танец)